Кабаргин (значения) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Кабаргин, Борис Алексеевич (1945—2014) — Министр физической культуры, спорта и туризма Ростовской области, Заслуженный работник физической культуры РФ. 
 Кабаргин, Семён Никандрович (1858—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Тамбовской губернии.

Топоним 
 Кабаргин — группа вулканов, расположенных в регионе Мцхета-Мтианети Грузии.

См. также